BMW 1600 (E116) (1964-1966): berlina a quattro porte di fascia medio-alta appartenente alla famiglia della Neue Klasse;
BMW 1600 (1966-1969): vettura di fascia medio-alta con caratteristiche più sportiveggianti e corpo vettura a due porte, appartenente alla famiglia della Serie 02.